A 2019-es MotoGP katari nagydíjat március 10-én rendezték a Losail International Circuit versenypályán. A MotoGP-t Andrea Dovizioso, a Moto2-t Lorenzo Baldassarri és a Moto3-t a japán Toba Kaito nyerte meg.

Eredmények

MotoGP

Moto2

Moto3

A világbajnokság állása a verseny után
MotoGP 

Moto2 

Moto3

Jegyzetek

További információk

Katar sportélete
katar